Der Unibet World Grand Prix 2018 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 30. September bis zum 6. Oktober zum 21. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum 18. Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 5:2 Sets gegen den Schotten Peter Wright durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in sets gespielt, die wiederum in einen best of five legs-Modus unterteilt waren. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden sets pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 9 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr wurden insgesamt £ 400.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für den World Grand Prix 2018 waren folgende Spieler teilnahmeberechtigt (Stichtag: 16. September, nach den International Darts Open 2018):

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit qualifiziert waren

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Gary Anderson
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Dave Chisnall
  Michael Smith
  James Wade
  Ian White
  Gerwyn Price
  Raymond van Barneveld
  Darren Webster
  Joe Cullen
  Adrian Lewis

Pro Tour Order of Merit
  Jonny Clayton
  James Wilson
  Max Hopp
  Stephen Bunting
  Mervyn King
  Steve West
  Jermaine Wattimena
  Kim Huybrechts
  John Henderson
  Steve Beaton
  Steve Lennon
  Danny Noppert
  Ricky Evans
  Jeffrey de Zwaan
  Josh Payne
  Ron Meulenkamp

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streamingdienst DAZN das Turnier.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
Dartveranstaltung 2018
Dartwettbewerb in Dublin